Кралски грохот (1990) () е третото годишно pay-per-view събитие от поредицата Кралски грохот, продуцирано от Световната федерация по кеч (WWF). То се провежда на 21 януари 1990 г. в Орландо, Флорида.

Обща информация 
Основното събитие е мачът Кралско меле, който е спечелен от Световния шампион в тежка категория на WWF Хълк Хоган. Хоган елиминира Мистър Пърфект, за да спечели мача. Мачове от ъндъркарда са Джим Дъгън срещу Биг Бос Мен, Рони Гарвин срещу Грег „Чукът“ Валънтайн в мач с предаване и Дърварите (Дърваря Буч и Дърваря Люк) срещу Невероятните Ружо (Жак и Реймънд Ружо).

Резултати

Елиминации в Кралското меле 
Нов участник влиза на всеки 2 минути

 Тед Дибиаси поставя нов рекорд за най-дълго участие в мача от 44:47 мин.

Източници

Външни препратки 
 

Кеч турнири в Орландо
Кралски грохот